Philipp Jakob Passavant bzw. Philipp Jacob Passavant  ist der Name folgender Personen:

 Philipp Jakob Passavant (Kaufmann, 1748) (1748–1821), deutscher Kaufmann
 Philipp Jakob Passavant (Kaufmann, 1777) (1777–1835), deutscher Kaufmann und Politiker
 Philipp Jakob Passavant (Politiker) (1782–1856), deutscher Kaufmann und Politiker
 Philipp Jacob Passavant-Herries (1783–1856), deutscher Kaufmann und Politiker